Список видів роду Кульбаба:

Список, який містить 2335 визнаних видів роду Кульбаба (Taraxacum), складений на основі даних сайтів «Глобальна база даних Складноцвітих» () і «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Taraxacum на сайті «Vascular Tropicos»  
 Список видів роду Taraxacum на сайті «International Plant Names Index»  
 Список видів роду Taraxacum на сайті «Plantsystematics»  
 http://www.bgci.org/plant_search.php?page=1&ftrFamily=&ftrRedList=&ftrGenus=Taraxacum&ftrRedList1997=&ftrSpecies=&ftrEpithet=&ftrGardenID=&ftrPagerLimit=100&ftrCWR=&ftrMedicinal=&ftrGTC=&action=Find#results  
 http://www.pgrforum.org/cwris/cwris.asp?fact=540891 

 
Кульбаба
Кульбаба